Pets — название дебютного сингла альтернативной группы Porno for Pyros. Песня заняла первую строчку в чарте Billboard Modern Rock Tracks. Успеху песни, частично, помогло уникальное видео, которое обильно транслировалось на MTV.

Список композиций 
 «Pets» 3:35
 «Tonight» 3:35
 «Cursed Female / Cursed Male (Medley)» 7:08

Смысл песни 
Песня повествует о неудовлетворённости человеческим родом, который находится на грани разрушения.

Позиции сингла в чартах

Примечания 

Синглы 1993 года